Игнасио Ретес (настоящее имя — Хосе Игнасио Ретес Гевара, , 13 ноября 1919, Мехико, Мексика — 23 апреля 2004, там же) — мексиканский актёр, режиссёр-постановщик и сценарист, преподаватель курсов актёрского мастерства, основатель театра в Мехико.

Биография 
Родился 13 ноября 1919 года в Мехико. С детства любил сочинять рассказы и фельетоны, чуть позже свои книги он отдавал в печать, и труды автора каждый раз были вознаграждены. В 1930-х годах он заявил своим родителям, что очень хочет стать известным писателем не только Мексики, но также покорить все страны мира, параллельно сочиняя сценарии для кино. Из-под его пера вышло больше 300 книг и 50 оригинальных сценариев для кино. Из них он смог поставить лишь 5 своих кинороманов — 2 оригинальных и 3 адаптированных. На экранизацию остальных кинороманов у него не хватило времени и сил, т.к он был занят в нескольких жанровых направлениях в кинематографе. В мексиканском кинематографе дебютировал в 1947 году в качестве сценариста (фильм — Albur de amor), а в 1951 году — в качестве актёра (Донья Перфекта). Всего он принял участие в работе над 54 фильмами в качестве актёра, режиссёра-постановщика и автора сценария. Сыграл роль Абеля Замбрано в сериале «Просто Мария», ставшем популярным в России в начале 90-х годов.

Скончался 23 апреля 2004 года в Мехико.

Фильмография

В качестве сценариста

Фильмы 
 1947 — Albur de amor — оригинальный текст.
 1978 — Бумажные цветы — либретто.
 1979 — Разорванный флаг — либретто.
 1985 — Путешествие в рай — либретто.
 1989 — Обнажённый город — оригинальный текст.

В качестве режиссёра-постановщика

Фильмы 
 1985 — Путешествие в рай.

В качестве актёра

Фильмы

Золотой век мексиканского кинематографа 
 1951 — Донья Перфекта — Хасинтито.
 1951 — Они говорят, что я — коммунист — Франсиско (в титрах не указан).

Фильмы последующих лет 
 1971 — Изверги
 1976 — Чин, Чин Тепорочо
 1977 — Военный мятеж — Полковник Ребельде.
 1977 — Божественная Каста — Дон Эмилио.
 1978 — Xoxontla (не переводится) — Синодал.
 1978 — Новый мир
 1978 — Бумажные цветы
 1979 — Разорванный флаг
 1979 — El Tahur (не переводится) (Мексика-Испания).
 1979 — Вдова Монтьель
 1979 — Тётя Алехандра — Доктор.
 1979 — Год чумы — Доктор Марио Зерменьо.
 1980 — La sucesion (не переводится)
 1981 — Чин тьмы
 1981 — Страшный ад для всех
 1981 — Портрет замужней женщины — Отец Ирене.
 1982 — Летающие пони
 1984 — Загадка уединённого мотеля — Кордова, крёстный отец.
 1984 — Судьба боксёра — Старик в здании.
 1985 — Потерпевшие в Лигурии — Эмилио Альбани.
 1986 — Пираты, или Потерпевшии в Лигурии-2 — Эмилио Альбани.
 1986 — Империя судьбы — Дон Хиль.
 1987 — Мариана, Мариана — Психиатр#2.
 1992 — Модели — Басилио.
 1997 — Эсмеральда приходит по ночам — Дон Грегорио, отец Эсмеральды.
 1999 — Сладкий запах смерти — Марселино.
 2004 — Невинные голоса — Дон Чико (в титрах не указан; последняя работа в жизни актёра).

Сериалы и теленовеллы

Televisa 
 1986 — Падре Гальо — Фабиан.
 1989 — Карусель
 1989—1990 — Просто Мария — Дон Абель Замбрано (дубл.Юрий Меншагин).
 1992 — Ангелы без рая

Ссылки 
 Игнасио Ретес на сайте КиноПоиск
 Игнасио Ретес на сайте Escritores.cinemexicano.unam.mx
 Игнасио Ретес в воспоминаниях его учеников на Youtube
 In memoriam: Ignacio Retes (1919—2004) (Primera de dos partes)
 Игнасио Ретес на сайте IMDb

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1919 году
Родившиеся 13 ноября
Родившиеся в Мехико
Умершие в 2004 году
Умершие 23 апреля
Умершие в Мехико
Сценаристы Мексики
Режиссёры Мексики
Актёры Мексики
Похороненные в Мехико